The Essential Clash est une compilation du groupe The Clash comprenant deux CD. Sur la version américaine ne figure pas 1977 et Broadway est remplacée par Police On My Back, qui est placée entre Ivan Meets G.I. Joe et Stop the World.

Titres

CD 1 

 White Riot 
 1977 
 London's Burning 
 Complete Control 
 Clash City Rockers 
 I'm So Bored With The U.S.A. 
 Career Opportunities 
 Hate & War 
 Cheat 
 Police & Thieves 
 Janies Jones 
 Garageland 
 Capital Radio One 
 (White Man) In Hammersmith Palais 
 English Civil War 
 Tommy Gun 
 Safe European Home 
 Julie's Been Working For The Drug Squad 
 Stay Free 
 Groovy Times 
 I Fought the Law

CD 2 
 London Calling 
 The Guns of Brixton
 Clampdown
 Rudie Can't Fail
 Lost in the Supermarket
 Jimmy Jazz
 Train in Vain
 Bankrobber
 The Magnificent Seven
 Ivan Meets G.I. Joe
 Stop The World
 Somebody Got Murdered
 The Street Parade
 Broadway
 This Is Radio Clash
 Ghetto Defendant
 Rock the Casbah
 Straight to Hell
 Should I Stay or Should I Go
 This Is England

Compilation musicale sortie en 2003
Album de The Clash
Double album
Album posthume
Album publié par Epic Records
Album produit par Bill Price